Gainesville (Alabama)
 Gainesville (Florida)
 Gainesville (Geòrgia)
 Gainesville (Missouri)
 Gainesville (Nova York)
 Gainesville (Texas)
 Gainesville (Virgínia)